Entypesa schoutedeni is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Entypesa schoutedeni werd in 1965 beschreven door Benoit.

Nemesiidae